У таблицях зазначено техніку згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах під час російського вторгнення в Україну.

Радянська зброя

Зняті з озброєння засоби 
12 березня 2023 року стало відомо що 103-й бронетанковий ремонтний завод виявився нездатним відновлювати по 23 танки Т-62 на місяць, як це планувалося, а лише 7.

Ешелони із російською військовою технікою у тилових областях РФ

2022 
15 квітня 2022 року у Тюмені був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 40  9К55 «Град-1»

25 травня 2022 року у Кам’янськ-Шахтинську був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 30  Т-62М

9 червня 2022 року у Московській області був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 22  Т-80БВ

11 червня 2022 року у Красноярську був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 8  Урал-4230, 8  ГАЗ-66, 6  БМП-1, 3  Т-80БВ, 2  КамАЗ 6х6, та 1  ЗІЛ-131

22 жовтня 2022 року у Забайкальському краї був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 30  Т-62М

24 жовтня 2022 року у Самарі був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 8  Т-90М

28 листопада 2022 року у Забайкальському краї був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 7  Т-62МВ

2023 
2 січня 2023 року у Самарській області був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 30  ГАЗ-66, 6  Урал-4230, 6  Т-62, та 1  2С5 «Гіацинт-С»

22 січня 2023 року у Красноярському краї був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 18  КамАЗ 6х6, 7  Урал-4230, 2  БТР-80 КШМ, 1  КамАЗ 4х4

2 березня 2023 року у Пермському краї був помічений ешелон який перевозив у західному напрямку щонайменше 10  МТ-ЛБ, 8  БАЗ-6403, 6  БРДМ-2, 5  КамАЗ 8х8, 4  МАЗ 6х6, 4  БТР-80, 3  КамАЗ 6х6, 3  Урал-4230, 2  БМП-1, 1  УАЗ-469, 1  УАЗ СГР та 3 цивільних автомобілі

10 березня 2023 року був помічений ешелон який перевозив щонайменше 5  МТ-ЛБ (з них 2 з гарматою  2М-3), 2  ЗСУ-23-4, 1  ГАЗ-66, 1  Урал-4230 та 3 цивільні автомобілі.

11 березня 2023 був помічений ешелон який перевозив щонайменше 3  Т-90М

Продукція російського ВПК

Зброя яка була прийнята на озброєння до 2022

Зброя у стадії випробування або прийнята на озброєння після 2022

Трофеї

Постачання з-за кордону

Іран

Білорусь

Північна Корея

Китай 
25 лютого 2023 стало відомо що влада Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України, зокрема БПЛА ZT-180 які є схожими до іранських безпілотника-камікадзе Shahed 136. Також 25 лютого стало відомо що що поставки інтегральних схем з Китаю до Росії зросли з 74 млн доларів у 2021 році до 179 млн доларів у 2022. 28 лютого 2023 стало відомо що Китайська супутникова компанія надавала ПВК «Вагнер» аерознімки.

Втрати

Примітки